Сарыгаджилы — название нескольких населённых пунктов в Азербайджане.

 Сарыгаджилы (азерб. Sarıhacılı) — село в Агдамском районе Азербайджана.
 Сарыгаджилы (азерб. Sarı Hacılı) — село в Габалинском районе Азербайджана.